Ю́рий Бори́сович Соломо́нов () — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России», кандидат филологических наук.

Биография 
Юрий Борисович Соломонов родился 19 февраля 1947 года в Омской области. Он окончил Томский политехнический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

 1971—1976 гг. — специальный корреспондент молодежной газеты «Комсомолец Кузбасса».
 1976—1978 гг. — собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» по Кемеровской области.
 1978—1980 гг. — редактор отдела морали и права газеты «Комсомольская правда»;
 1982—1990 гг. — редактор отдела, член редакционной коллегии еженедельника «Советская культура».
 1990—1997 гг. — заместитель главного редактора еженедельника «Литературная газета»,
 с 1997 г. — соредактор еженедельника «Общая газета».

Награды 
 Лауреат премии Союза журналистов СССР.
 Лауреат премии Фонда «Культурная инициатива».
 Лауреат лауреат премии «Золотое перо России».

Примечания

Ссылки 
 Соломонов Юрий Борисович
 КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ КП.

Журналисты России
Лауреаты премии «Золотое перо России»